Pytel – mechanizm służący do podziału mlewa na frakcje

Osoby o nazwisku Pytel:

 Adam Pytel (1956–1928) –  polski nauczyciel, działacz społeczny i sokoli, burmistrz Sanoka
 Bolesław Pytel (1989–1940) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Bożena Pytel (ur. 1945) – polska szachistka
 Daniel Pytel (ur. 1987) – polski żużlowiec
 Franciszek Pytel (ur. 1895) – kapitan pilot Wojska Polskiego
 Franciszek Pytel (1918–1988) – polski piłkarz
 Henryk Pytel (ur. 1955) – polski hokeista
 Jan Kanty Pytel (ur. 1928) – profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki
 Jolanta Pytel (ur. 1954) – poetka, literatka, animatorka życia kulturalnego Zielonej Góry.
 Paweł Pytel (ur. 1927) – poseł na Sejm PRL III i IV kadencji
 Piotr Pytel (ur. 1967) – polski funkcjonariusz służb specjalnych, generał brygady, w latach 2014–2015 szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 Stanisław Pytel (ur. 1956) – polski trener pięcioboju nowoczesnego
 Waldemar Pytel (ur. 1958) – polski duchowny luterański, od 2015 roku biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce